Carlos dos Santos Vieira (11 de abril de 1928), é um ex-futebolista português que atuava como defesa.

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Nascidos em 1928